

Architettura 
 Villa Galardi – dimora storica a Fiesole, nella città metropolitana di Firenze

Geografia 
 Galardi – località nel comune di Cercemaggiore, provincia di Campobasso

Persone 
 Giuseppe Galardi – fantino italiano 
 Guido Galardi – politico italiano